Ekran ima lahko več pomenov:

 mali ekran je sopomenka za TV ekran
 pogovorni izraz za  monitor
 Ekran (revija) je filmska revija